Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (finale)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Anders Järryd (primo turno)

 Paul Annacone (primo turno)
 John McEnroe (campione)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1986